Die Gibraltar National League 2020/21 war die zweite Spielzeit nach der Umstrukturierung und die insgesamt 122. Spielzeit der höchsten gibraltarischen Fußball-Spielklasse der Männer. Die Gibraltar Eurobet Division und Gibraltar Division 2 wurden 2019 zu einer Liga zusammengefasst. Die Saison begann am 16. Oktober 2020 und endete am 16. Mai 2021.

Modus 
Boca Juniors Gibraltar wurde am 9. Dezember 2020 aus der Liga ausgeschlossen. Zuvor war die Mannschaft wegen ausstehender Gehaltszahlungen mehrfach nicht zu ihren Spielen angetreten.  Die verbliebenen elf Mannschaften spielten zunächst jeweils einmal gegeneinander. Danach wird die Liga geteilt. Die ersten sechs Mannschaften spielten in der Meisterrunde noch zweimal gegeneinander. Die anderen fünf Teams spielten in der Challenge-Gruppe ebenfalls in einer Doppelrunde. Dabei wurden die Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Alle Spiele wurden im Victoria Stadium als Derby ausgetragen.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abschlusstabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden eingerechnet

Kreuztabelle

Challenge-Gruppe

Abschlusstabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden eingerechnet

Kreuztabelle

Weblinks 
 Gibraltar National League auf GFA
 Tabellen und Ergebnisse auf kicker.de

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21